Еле́на Серге́евна Седо́ва () — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции и кроссу. Выступает на профессиональном уровне с 2008 года, многократная победительница и призёрка первенств всероссийского значения, участница крупных международных стартов в Европе. Представляет Новосибирскую и Московскую области. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Елена Седова родилась 1 марта 1990 года в Новосибирске. Дочь известного советского бегуна Сергея Владимировича Седова, чемпиона СССР по кроссу, мастера спорта международного класса.

Занималась лёгкой атлетикой с юных лет в беговой секции своего отца, первое время пробовала себя в дисциплинах 400 и 800 метров, затем стала бегать на более длинные дистанции. Окончила Новосибирский государственный технический университет (2013).

Впервые заявила о себе на международном уровне в сезоне 2008 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выступила на чемпионате Европы по кроссу в Брюсселе — стартовала в гонке юниорок на 4 км и стала бронзовой призёркой в командном зачёте.

В 2009 году принимала участие в чемпионате мира по кроссу в Аммане, где заняла среди юниорок 38-е место. На кроссовом европейском первенстве в Дублине помогла своим соотечественницам выиграть командный зачёт юниорок.

В 2011 году с командой Новосибирской области выиграла бронзовую медаль в эстафете 4 × 1500 метров на чемпионате России по эстафетному бегу в Сочи (впоследствии в связи с дисквалификацией команды Курской области переместилась в итоговом протоколе на вторую позицию).

В 2012 году вновь взяла бронзу в эстафете 4 × 1500 метров на чемпионате России по эстафетному бегу в Сочи. На чемпионате Европы по кроссу в Будапеште показала 13-й результат в молодёжной категории и стала победительницей командного зачёта.

В 2013 году получила серебро в дисциплине 6 км на весеннем чемпионате России по кроссу в Жуковском. Будучи студенткой, представляла страну на домашней Универсиаде в Казани, где финишировала пятой в программе полумарафона и выиграла серебряную медаль в командном зачёте женского полумарафона.

В 2014 году, помимо прочего, завоевала бронзовую награду в беге на 5000 метров на Мемориале братьев Знаменских в Жуковском.

В 2015 году взяла бронзу в кроссе на 6 км на весеннем кроссовом чемпионате России в Жуковском, в дисциплине 5000 метров на зимнем чемпионате России в Москве и на чемпионате России по полумарафону в Новосибирске (изначально финишировала четвёртой, но после допинговой дисквалификации Марии Коноваловой поднялась в итоговом протоколе на третью строку).

В 2016 году с ныне действующим рекордом чемпионата 15.28,95 выиграла бег на 5000 метров на зимнем чемпионате России в Москве, получила серебро в беге на 10 000 метров на летнем чемпионате России в Чебоксарах. С результатом 2:51:23 финишировала пятой на марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

В 2017 году на чемпионате России по бегу на 10 000 метров, прошедшем в рамках Мемориала братьев Знаменских в Жуковском, с результатом 32.14,43 превзошла всех соперниц и завоевала золотую медаль.

В 2018 году стала бронзовой призёркой в беге на 3000 метров на зимнем чемпионате России в Москве. Также в этом сезоне вновь выиграла чемпионат России по бегу на 10 000 метров в Жуковском, взяла бронзу в беге на 5000 метров на летнем чемпионате России в Казани.

В 2019 году выиграла бронзовую медаль на весеннем чемпионате России по кроссу в Суздале. На чемпионате России в Чебоксарах получила бронзу и серебро в дисциплинах 5000 и 10 000 метров соответственно. На чемпионате России по полумарафону в Ярославле добавила в послужной список бронзовую награду.

В 2020 году за выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В 2021 году Седова обвинялась в нарушении антидопинговых правил — перепроверка её пробы, взятой на зимнем чемпионате России 2015 года, показала наличие запрещённого препарата триметазидина. Спортсменку признали виновной и лишили выигранной на чемпионате бронзовой медали, однако в конечном счёте ей удалось доказать невиновность — привлечённые юристы показали, что в действиях Елены отсутствовал элемент вины или халатности, так как она использовала препарат в 2014 году, когда триметазидин был запрещён лишь в соревновательный период.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Новосибирска
Спортсмены Московской области
Выпускники Новосибирского технического университета